Skok wzwyż kobiet podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 15 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwyciężczynią została Rumunka Iolanda Balaș, mistrzyni poprzednich igrzysk olimpijskich w Rzymie, która w finale ustanowiła nowy rekord olimpijski wynikiem 1,90 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowały zawodniczki, które osiągnęły minimum 1,70 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodniczek osiągnęło minimum). W kwalifikacjach tylko 11 zawodniczek osiągnęło minimum, więc do finału dopuszczono cztery kolejne skoczkinie, które miały taki sam wynik (1,68 m) w kwalifikacjach.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Skok wzwyż kobiet